Hymerhabdia är ett släkte av svampdjur. Hymerhabdia ingår i familjen Bubaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Hymerhabdia